Александр Кукушкин
 Кукушкин,  Александр Васильевич (1901—1943) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск (1942).
 Кукушкин, Александр Филиппович (1920—1998) — полный кавалер Ордена Славы.